Кратер Дидро () — небольшой ударный кратер расположенный в западной части чаши огромного кратера Ферми на обратной стороне Луны. Название дано в честь французского писателя, философа-просветителя и драматурга Дени Дидро (1713—1784) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1979 г.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратеры Дельпорт и Литке на севере, кратеры Бабакин и Циолковский на востоке, а также кратер Ксенопонт на юге. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 20 км, глубина 1,8 км.

Кратер имеет циркулярную форму, за время своего существования значительно разрушен, особенно пострадала южная часть вала, северо-восточная часть вала обрушилась, к северо-западной части вала примыкает приметный маленький кратер. Внутренний склон кратера неравномерный, значительно уже в восточной части. Высота вала над окружающей местностью составляет 780 м, объем кратера приблизительно 240 км³. Дно чаши неровное, в южной части находятся два небольших хребта. Кратер образован в слое пород выброшенных при ударном событии образовавшем кратер Циолковский и таким образом является более молодым чем последний.

Сателлитные кратеры 
Отсутствуют

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны
 Топографическая карта окрестностей кратера
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны